Zu den Strecken des Fahrplanfelds 300 (Bern–Thun–Spiez–Visp–Brig) siehe:

 Bahnstrecke Bern–Thun
 Thunerseebahn (Thun–Spiez)
 Lötschberg-Basistunnel (Spiez–Visp)
 Simplonstrecke (Visp–Brig)

300…